Voici une liste des montagnes des îles Féroé classées par altitudes décroissantes.